Каваи — многозначный термин.

Топонимы 
 Каваи (посёлок) — посёлок расположенный на острове Хонсю в префектуре Нара региона Кинки.

Известные носители фамилии 
 Каваи, Ая (род. 1975) — японская фигуриста в спортивных танцах.
 Каваи, Кэндзи (род. 1957) — японский композитор.
 Каваи, Рисако (род. 1994) — японская спортсменка (вольная борьба), олимпийская чемпионка 2016 года.
 Каваи, Хаяо (1928—2007) — японский психолог и психиатр.
 Каваи Цугуносукэ (1827—1868) — японский самурай периода Эдо.

См. также 
 Каваий — милый (яп.)
 Kawai Musical Instruments
 Кавай (значения)